Николай Нефёдович Агапонов (; ) — советский и украинский учёный, кандидат технических наук (1985), доктор сельскохозяйственных наук (2005), профессор; действительный член , ассоциированный член Крымской академии наук.

Является автором более 250 научных работ и 5 монографий, а также ряда изобретений и патентов.

Биография 
Родился 9 апреля 1940 года в городе Троицке Челябинской области.

Образование 
В 1969 окончил Воронежский лесотехнический институт (ныне Воронежский государственный лесотехнический университет) по специальности «Машины и механизмы лесной промышленности», получив квалификацию — «инженер-механик».

В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Технологический процесс бесстружечного срезания пней и параметры ножевого рабочего органа». Научную степень доктора сельскохозяйственных наук была ему присвоена в 2005 году по специальности 06.03.01 — «Лесные культуры и фитомелиорация». Диссертация была защищена в Национальном лесотехническом университете Украины.

Деятельность 
В 1975—1981 годах Николай Агапонов работал в должности младшего научного сотрудника, в 1981—1994 годах — старшего научного сотрудника, в 1994—1999 годах ведущего научного сотрудника Крымской горно-лесной научно-исследовательской станции. В период с 1999 по 2000 и с 2004 по 2006 годы являлся директором этой же научно-исследовательской станции. В 2006—2007 годах работал главным научным сотрудником Украинского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации (Харьков).

С 2007 по 2011 годы занимался педагогической деятельностью в Южном филиале Крымского агротехнического университета Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (Симферополь). Преподавал дисциплины — «Механизация лесохозяйственных работ», «Защитное лесоразведение», «Лесная мелиорация», «Лесоагроландшафты», «Рекреационное лесопользование», «Лесная политика» для квалификационных уровней бакалавр и специалист (специальность «Лесное хозяйство»). С 2004 года осуществляет руководство аспирантурой, подготовил ряд кандидатов наук.

Основные направления научной деятельности — механизация лесомелиоративных работ в горных условиях и на каменистых землях:
 определение деформации почв в случае глубокого безотвального рыхления;
 исследование износа рабочих органов в почвообрабатывающих орудий и инструментов;
 разработка рабочих органов и приспособлений для машин и орудий, применяемых для высева семян, посадки растений, выбора камней из почвы.

В 2000 году учёному присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники Автономной республики Крым», а в 2009 году — звание «Заслуженный изобретатель Украины».

Источники 
 Лесоводческая академия наук Украины. Справочник. / Под редакцией профессора Ю. М. Дебринюка. — Львов: Камула, 2010. — 340 страниц. Стр. 12-13. ISBN 978-966-433-049-4.

Примечания

Ссылки 
 АГАПО́НОВ Микола Нефедович

Кандидаты технических наук
Доктора сельскохозяйственных наук
Преподаватели Национального университета биоресурсов и природопользования
Заслуженные деятели науки и техники Автономной Республики Крым